Cadet může znamenat:

 Synagoga Cadet – nejstarší ortodoxní synagoga v Paříži,
 Cadet (jachting) – lodní třída v jachtingu,
 Cadet Records – americké hudební vydavatelství,
 Cadet (stanice metra v Paříži) – nepřestupní stanice pařížského metra na lince 7 v 9. obvodu v Paříži, 
 Antoine-Alexis Cadet de Vaux – francouzský chemik (1743–1828),
 Nord 500 Cadet – francouzský experimentální konvertoplán postavený pro výzkumné účely společností Nord Aviation koncem 60. let 20. století.